Hernando (Córdova)
Hernando (Flórida)
Hernando (Mississippi)

Desambiguações de topônimos